Dolores (voornaam), een meisjesnaam
 Dolores (inslagkrater), inslagkrater op de planeet Venus vernoemd naar bovenstaande meisjesnaam
 Dolores (band), een Nederlandse band

Geografie
Argentinië
Dolores (Buenos Aires), een plaats in de provincie Buenos Aires
Dolores (partido), een partido in de provincie Buenos Aires
Villa Dolores, een plaats in de provincie Córdoba

Filipijnen
Dolores (Abra), een gemeente in de provincie Abra
Dolores (Eastern Samar), een gemeente in de provincie Eastern Samar
Dolores (Quezon), een gemeente in de provincie Quezon

Honduras
Dolores (Copán), een gemeente in het departement Copán
Dolores (Intibucá), een gemeente in het departement Intibucá
Dolores Merendón, een gemeente in het departement Ocotepeque

Overige
Dolores (Belize), een plaats in Belize
Dolores (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima
Dolores (El Salvador), een gemeente in het Salvadoraanse departement Cabañas
Dolores (Guatemala), een gemeente in het Guatemalteekse departement Petén
Dolores Hidalgo, een stad in Mexico, vroeger Dolores geheten
Dolores (Nicaragua), een gemeente in het Nicaraguaanse departement Carazo
Dolores (Alicante), een gemeente in de Spaanse provincie Alicante
Dolores (Uruguay), een stad in Uruguay
Dolores (Colorado), een plaats in de Amerikaanse staat Colorado
 Dolores (rivier), een rivier in de Amerikaanse staten Colorado en Utah